DXII steht für:
 römische Zahlzeichen für 512

D XII steht für:
 Bayerische D XII, königlich-bayerische Dampflok

D.XII steht für:
 Albatros D.XII, deutsches Militär-Testflugzeug
 Pfalz D.XII, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.XII, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft

DX II bzw. DX-II steht für:
 technische Spezifikation von Automatikgetriebeölen nach Dexron-II, siehe DEXRON #Dexron-II, IID und IIE

Siehe auch:
 D12

Abkürzung